Pjetra ima više značenja:
 Pjetra (Bergamo)
 Pjetra (Katancaro)
 Pjetra (Napulj)
 Pjetra (Ređo di Kalabrija)
 Pjetra (Torino)
 Pjetra (Trento)